Sabie oder Sábiè bezeichnet
 den Sabie (Fluss) in Südafrika und Mosambik
 Sábiè, Stadt in Mosambik an der Mündung des Flusses
 Sabie (Südafrika), Kleinstadt in der südafrikanischen Provinz Mpumalanga